Клич — призыв, девиз:
 Клич — громкий возглас, призыв во время боя, удачного выстрела, после победы (победный клич) над врагом.
 «Боевой клич» — роман Леона Юриса.
 «Клич свободы» — художественный фильм Ричарда Аттенборо.

Фамилия 
 Клич, Вильгельм (1882—1941) — австрийский актёр театра и кино.
 Клич, Николай Александрович (1895—1941) — советский генерал-лейтенант артиллерии.